Barbro Jönsson kan avse:

Barbro Jönsson (konstnär) (född 1935)
Barbro Jönsson (jurist),